

Persone
 Aaron Rodgers (1983) – giocatore di football americano statunitense
 Allison Rodgers Schmitt (1990) – nuotatrice statunitense
 Anton Rodgers, propr. Anthony Rodgers (1933-2007) – attore e cantante britannico
 Arthur Rodgers (1885–...) – calciatore inglese, di ruolo centrocampista
 Bill Rodgers (1947) – ex maratoneta statunitense
 Brendan Rodgers (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore nordirlandese
 Cathy McMorris Rodgers (1969) – politica statunitense
 Clodagh Rodgers (1947) – cantante nordirlandese.
 Dominique Rodgers-Cromartie (1986) – giocatore di football americano statunitense
 Dave Rodgers, pseudonimo di Giancarlo Pasquini (1963) – cantautore, compositore e produttore discografico italiano
 Dora Rodgers, propr. Dorothy Rodgers, conosciuta come Fontaine La Rue (1897-1976)– attrice statunitense.
 Guy Rodgers (1935-2001) – cestista statunitense
 Jacquizz Rodgers, detto Quizz (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Jimmie Rodgers, propr. James Charles Rodgers (1897-1933) – cantante statunitense
 Jimmy Rodgers, propr. James Donald Rodgers (1943) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Johnny Rodgers (1951) – ex giocatore di football americano statunitense
 Joseph Lee Rodgers (1953) – psicologo e insegnante statunitense
 Leon Rodgers (1980) – cestista statunitense con cittadinanza venezuelana
 Luke Rodgers (1982) – calciatore britannico, di ruolo attaccante
 Mary Rodgers (1931-2014) – scrittrice e compositrice inglese
 Mike Rodgers, propr. Michael Rodgers (1985) – velocista statunitense
 Nile Rodgers (1952) – chitarrista, compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense
 Paul Rodgers (1949) – cantautore, polistrumentista e compositore britannico
 Richard Rodgers (1902-1979) – musicista, compositore e paroliere statunitense
 Richard Rodgers (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Rodgers Kola (1989) – calciatore zambiano, di ruolo attaccante
 Sugar Rodgers, propr. Ta'Shauna Rodgers (1989) – cestista statunitense
 Tracey Morton-Rodgers (1967) – ex tennista australiana

Altro
 Richard Rodgers Theatre, già noto come Chanin's 46th Street Theatre – teatro di Broadway, New York